Aneura kan syfta på:

 Aneura (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Aneura (växter) – ett släkte av växter